Kanton L'Isle-Jourdain označuje více francouzských kantonů:

 Kanton L'Isle-Jourdain (Gers)
 Kanton L'Isle-Jourdain (Vienne)